Honghe är kinesiska och blir Röda floden översatt till svenska. Detta är namnet på bland annat ett större vattendrag, som från Yunnan-provinsen i Kina rinner genom nordliga Vietnam till sitt utlopp i Tonkinbukten i Sydkinesiska havet. Honghe kan vidare avse följande platser i Kina:

 Honghe – autonom prefektur, Yunnan-provinsen
 Honghe, Honghe – härad i föregående
 Honghe Hani risterrasser – världsarv i Honghe-prefekturen

 Honghe (socken i Kina) – socken i Heilongjiang-provinsen
 Honghe (sockenhuvudort i Kina, Ningxia Huizu Zizhiqu, lat 35,77, long 106,70) – socken i Ningxia-regionen

Se även
 Honghe Shuiku – flera vattenreservoarer